Raymond Albert Patterson jr. (1922-2011) – cestista e dirigente sportivo statunitense
 Raymond Patterson (1911-2001) – animatore e regista statunitense